Saint-Remimont kan syfta på:
 Saint-Remimont, Meurthe-et-Moselle
 Saint-Remimont, Vosges